Dietrich von Volmerstein ist der Name folgender Personen:
* Dietrich I. von Volmerstein († ca. 1313/1314), deutscher Adliger
 Dietrich II. von Volmerstein († ca. 1324), deutscher Adliger
 Dietrich III. von Volmerstein († 1350), deutscher Adliger
 Dietrich IV. von Volmerstein (1335–1396), deutscher Adliger